«Ja, vi elsker dette landet» (Да, мы любим этот край) — официальный гимн Норвегии.

Автор текста — Бьёрнстьерне Бьёрнсон () (1859), автор музыки — Рикард Нурдрок () (1864). Часть текста была написана в 1859 году, в поместье Микаэль Крона — Вернерсхольм.

Впервые был исполнен 17 мая 1864 по случаю празднования 50-летней годовщины принятия конституции.

Хотя гимн состоит из 8 куплетов, как правило, исполняются только первый и последние два.

Ja, vi elsker dette landet 

Часто исполняются только 1 и 8 куплеты или 1, 7 и 8 куплеты.

Примечания

Ссылки 
 Русский перевод Вильгельма Левика

Норвегия
Государственные символы Норвегии
Песни 1864 года